Alder Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Alder Pond (Anchorage), Alaska
 Alder Pond (Matanuska-Susitna), Alaska
 Alder Pond (Florida), im Walton County
 Alder Pond (Maine), im Somerset County
 Alder Pond (Essex County, New York)
 Alder Pond (Oneida County, New York)
 Alder Pond (Washington), im Kitsap County
 Alder Pond (Wisconsin), im Columbia County